Schehr ist der Familienname folgender Personen:

 John Schehr (1896–1934), deutscher Politiker (KPD)
 Ralf Schehr (* 1953), deutscher Fußballtrainer

Siehe auch:
 Scheer (Begriffsklärung)
 Scher
 Schär